Зимняк — многозначный термин:
 Зимняк (Мохноногий канюк) — птица семейства ястребиных.

Населённые пункты 
 Зимняк — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Зимняк — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.